Warenhaus Tietz oder Kaufhaus Tietz bezeichnet:
 Warenhaus Tietz (Aachen), ehemaliges Warenhaus am Markt in Aachen
 Warenhaus Tietz (Heinrich-Heine-Allee), Warenhaus in der Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf
 Warenhaus Tietz (Schadowstraße 43–45), ehemaliges Warenhaus in der Schadowstraße in Düsseldorf
 Kaufhaus Tietz (Elberfeld), denkmalgeschütztes Warenhaus in Wuppertal-Elberfeld 

Siehe auch:
 Ehemaliges Warenhaus Tietz, im Stadtteil Obermarxloh im Stadtbezirk Hamborn der kreisfreien Stadt Duisburg in Nordrhein-Westfalen
 Galeria Kaufhof GmbH, Warenhäuser der ehemaligen Leonhard Tietz AG
 Hertie Waren- und Kaufhaus der Firma Hermann Tietz
 DAStietz, das ehemalige Hertie-Kaufhaus Tietz in Chemnitz